Fotos hace referencia a varios artículos:


Cine
Fotos (película), de terror, de 1996, dirigida por Elio Quiroga.

Música
Fotos, grupo alemán de música indie;
Free fire sounds

Publicaciones
Fotos (revista), española, publicada entre 1937 y 1963.

Técnica
Fotografía, técnica para grabar imágenes fijas sobre una superficie de material sensible a la luz basándose en el principio de la cámara oscura;